DHX40 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 17-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 779 амінокислот, а молекулярна маса — 88 560.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, геліказ. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 17

Некатегоризовані білки